Il doppio maschile  del torneo di tennis Newsweek Champions Cup and the Evert Cup 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Wayne Black e Sandon Stolle che hanno battuto in finale Ellis Ferreira e Rick Leach 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (semifinali)
 Jonas Björkman /  Patrick Rafter (secondo turno)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (secondo turno)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (secondo turno)

 Ellis Ferreira /  Rick Leach (finale)
 Sébastien Lareau /  Alex O'Brien (primo turno)
 Patrick Galbraith /  Paul Haarhuis (quarti di finale)
 David Adams /  John-Laffnie de Jager (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Newsweek Champions Cup and the Evert Cup 1999